Sui Yangdi (ur. 569) – cesarz chińskiej dynastii Sui, noszący imię osobiste Yang Guang
 Yang Guang (ur. 1984) – chiński skoczek narciarski